Покровка  — село в Курманаевском районе Оренбургской области Российской Федерации, административный центр Покровского сельсовета.

В Списке населённых мест 1859 года — казённая деревня 2-го стана Бузулукского уезда Самарской губернии, при речке Тананык, в 70 верстах от уездного города и 60 верстах от становой квартиры, со 139 дворами и 1337 жителями (665 мужчин, 672 женщины).

Население

Примечания

Литература 
 
 
 

Населённые пункты Курманаевского района